Юник:

 Юник — небольшой город в Косове.
 Юник — община в Республике Косово, входит в Джаковицкий округ.